Кањада Азул има више значења:

 Кањада Азул (Атојак), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Кањада Азул (Тепатласко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику